The Bard’s Tale — фэнтезийная компьютерная ролевая игра и её ремейк.

 The Bard’s Tale (1985)
 The Bard’s Tale (2004)